Coniugazione – in biologia, l'unione sessuale tra individui diversi
Coniugazione – in batteriologia, processo tramite il quale i batteri possono trasferire unidirezionalmente materiale genetico
Coniugazione – nell'ambito protistologico, in particolare tra i Ciliata, lo scambio di materiale genetico secondo differenti modalità
Coniugazione – in chimica, la reazione che si instaura tra acidi e basi
Coniugazione – in chimica, effetto elettronico tra i legami chimici
Coniugazione – in linguistica, creazione delle forme derivate di un verbo a partire dal paradigma attraverso flessione
 Coniugazione (lingua italiana)
Classe di coniugio – in matematica, particolare tipo di azione di un gruppo in sé stesso
Coniugazione – in matematica, operazione attraverso la quale si ricava il complesso coniugato di un numero, cioè il numero ottenuto da un numero complesso cambiando il segno della parte immaginaria

Altri progetti